Samuel "Sammy" Blais, född 17 juni 1996, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för St. Louis Blues i NHL.

Han har tidigare spelat för New York Rangers i NHL; Chicago Wolves och San Antonio Rampage i AHL samt Tigres de Victoriaville och Charlottetown Islanders i LHJMQ.

Klubblagskarriär

NHL

St. Louis Blues 
Blais draftades i sjätte rundan i 2014 års draft av St. Louis Blues som 176:e spelare totalt.

Han vann Stanley Cup med St. Louis Blues säsongen 2018–19.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Sammy Blais NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Sammy Blais hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1996
Levande personer
Idrottare från Québec
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Tigres de Victoriaville
Spelare valda i NHL Entry Draft 2014
Spelare valda av St. Louis Blues i NHL Entry Draft
Spelare i Charlottetown Islanders
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Spelare i San Antonio Rampage
Spelare i St. Louis Blues
Stanley Cup-mästare 2019
Spelare i New York Rangers
Spelare i Hartford Wolf Pack
Spelare i Estacades de Trois-Rivières
Spelare i Commandeurs de Lévis